Shibata peut faire référence à :

Patronyme japonais 
 Ai Shibata
 Ayumi Shibata
 Hanae Shibata
 Hidekatsu Shibata
 Katsuyori Shibata
 Kuniaki Shibata
 Kyōka Shibata
 Minao Shibata
 Naoto Shibata
 Noriyoshi Shibata
 Renzaburō Shibata
 Satoru Shibata
 Toshio Shibata
 Toyo Shibata
 Yoshitomi Shibata

Localité japonaise 
 Shibata, une ville de la préfecture de Niigata ;
 Shibata, un bourg de la préfecture de Miyagi ;
 Domaine de Shibata, fief féodal.

Astronomie 
 (27879) Shibata, un astéroïde.

Reproduction sonore 
 , un profil de diamant de cellule phono-lectrice, d'après Norio Shibata, ingénieur chez JVC